Kuman kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Komuna e Kumanit, kommun, Fier prefektur,

Jemen 

 Kūmān (stamområde), Marib, Rahabah, 
 Kūmān (subdistrikt), Ibb, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar